Ernst Kraus ist der Name folgender Personen:

* Ernst Wilhelm Kraus (1859–1943), böhmischer Germanist
 Ernst Kraus (Sänger) (1863–1941), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Ernst Kraus (Komponist) (1867–1945), österreichischer Komponist und Musiktheoretiker 
 Ernst Kraus (Geologe) (1889–1970), deutscher Geologe
 Ernst Kraus (Rennfahrer) (1941–2017), deutscher Autorennfahrer und Eishockeyfunktionär